Kubert puede referirse a:
 Joseph "Joe" Kubert (1926, [?], Polonia – 2012), artista de cómic polaco-estadounidense.
 Andrew "Andy" Kubert (* 1962), artista de cómic polaco-estadounidense.
 Adam Kubert (* 1959, Boonton), artista de cómic polaco-estadounidense.